M47

Астрономия 
 Рассеянное скопление M47

Техника и вооружение 
 M47 (танк) — средний танк США
 M47 Dragon — противотанковый ракетный комплекс США
 M47 CS grenade - ручная граната США
 М-47 (пушка) — советская 152-мм пушка